Энди Грин
 Грин, Энди (род. 1962) — британский автогонщик.
 Грин, Энди (род. 1982) — американский хоккеист, защитник.